{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-73.973056, 40.7575] },
  "properties": {
    "title": "St. Bartholomew’s Church",
    "marker-color": "228b22",
    "marker-size": "medium",
    "marker-symbol": "religious-christian"
  }
}

Die heutige St. Bartholomew’s Church an der Park Avenue in New York City ist eine dem Apostel Bartholomäus gewidmete Kirche und bereits die dritte der 1835 gegründeten Episkopalgemeinde.

Geschichte des Bauwerks 

Die erste Kirche von 1835 stand am Lafayette Place, von ihr ist nur noch ein Teil der östlichen Wand erhalten, die in einem neueren Gebäude integriert ist. Die zweite, 1872–76 gebaute Kirche stand an der Madison Avenue, Ecke 44. Straße. Als diese baufällig wurde, beauftragte die Gemeinde Bertram Goodhue eine neue Kirche an der Park Avenue zu bauen. Das erst 1902 gebaute Portal der zweiten Kirche, ein Werk von Stanford White dessen Vorbilder vermutlich aus dem Süden Frankreichs stammen, entweder von der Abteikirche Saint-Gilles (Gard) oder aus Arles, wurde dabei an den neuen Standort versetzt und das neue Kirchengebäude dahinter gebaut. Das Gebäude im Stil der Neuromanik konnte 1930 fertiggestellt werden und hat insgesamt 5,4 Millionen Dollar gekostet, nach heutigem Wert etwa  Dollar.

Die Kirche liegt heute wie ein mittelalterliches Relikt im Häusermeer Manhattans, gekrönt von einer Kuppel im byzantinischen Stil, die eigentlich golden ist. Bekannt ist diese Kirche für ihre Aufführungen klassischer Musik, vor allem von Chor- und Orgelwerken. Sehr beliebt sind auch die Jazz-Weihnachtskonzerte, die alljährlich hier aufgeführt werden.

Das Bauwerk wurde am 16. April 1980 unter der Nummer 80002719 in das National Register of Historic Places eingetragen. Am 31. Oktober 2016 wurde ihm der Status eines National Historic Landmarks zuerkannt.

Orgeln 

Die Orgelanlage in St. Bartholomew's besteht aus vier Instrumenten: den Orgeln links und rechts im Chorraum (North Chancel Organ + South Chancel Organ), der Himmels-Orgel (Celestial Organ) in der Kuppel und der Galerie-Orgel (Gallery Organ) auf der Westempore. 1970–1971 wurde das Instrument von der Orgelbaufirma Aeolian-Skinner (Boston) letztmals umfassend reorganisiert. Es hat insgesamt 155 Register zusätzlich 13 Extensionen und Transmissionen mit 12.307 Pfeifen, spielbar auf fünf Manualen und Pedal und ist damit die größte Orgel in New York.

2006 erhielt die Orgelanlage einen neuen fünfmanualigen Spieltisch; der alte von Aeolian-Skinner wurde 2011 für restaurative Zwecke in die Orgel der Kathedrale St. Louis (St. Louis, Missouri) eingebaut.

Disposition der Chancel Organ

Disposition der Celestial Organ

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saint Bartholomew’s Church in New York City (Webauftritt der Kirchengemeinde)
 Die Kirche auf einer Webseite zur New Yorker Architektur
 Die Kirche auf einer Webseite zu historischer New Yorker Architektur

St. Bartholomews Church
Neuromanisches Bauwerk in den Vereinigten Staaten
New York City, Bartholomew
Kirchengebäude der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika
Erbaut in den 1930er Jahren
New Y
New York City, Bartholomew
Denkmal im National Register of Historic Places (New York)
National Historic Landmark (New York)